AEGON International 2010 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2010 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 12–19 czerwca 2010 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Anglii